Tindale oder Tindall ist der Name folgender Orte:

 Tindale (Cumbria), ein Ort in Cumbria, England
 Tindall (Missouri), ein Ort in Missouri, USA 

Tindale ist Familienname folgender Personen:

 Christopher W. Tindale, kanadischer Philosoph
 Mary Tindale, australische Botanikerin
 Norman Tindale, australischer Anthropologe

Siehe auch:
 Tindale Tarn
 Tindale Tarn House